

Carriera 
Con la  ha disputato i Campionati mondiali del 2019 e due edizioni dei Campionati europei (2015, 2022).

Palmarès 

Žalgiris Kaunas: 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2019-20, 2020-21

Žalgiris Kaunas: 2015, 2017, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Panathinaikos: 2017-2018, 2018-2019

Panathinaikos: 2018-2019

Altri progetti

Collegamenti esterni